Chambers Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chambers Mountain (Arkansas)	
 Chambers Mountain (North Carolina)